Merkenstraße (Hamburg), een straat in Hamburg
Merkenstraße (metrostation), een station van de Hamburgse metro